Grup Liberal i Democràtic, grup polític del Parlament Europeu
 German Labour Delegation, partit polític d'emigrants alemanys als Estats Units durant l'època de l'Alemanya nazi
 Government Logistics Department, oficina encarregada de les publicacions i transports interns del govern de Hong Kong
 Government Legal Department, òrgan intern d'advocacia del govern del Regne Unit
 GNU Link eDitor, programari lliure enllaçador del Projecte GNU
 gld també és el codi ISO 639-3 de la llengua nanai, llengua manxú-tungús parlada al nord-est de la Xina i Rússia
 Gld. també és una abreviatura del florí neerlandès, moneda històrica dels Països Baixos
 Gld. també és l'abreviatura de Gelderland, província dels Països Baixos
 Gld. també és l'abreviatura de la gladita, mineral de la classe dels sulfurs